Elizabet Bajtakowna Tursynbajewa,  (ur. 14 lutego 2000 w Moskwie) – kazachska skrzypaczka i łyżwiarka figurowa, startująca w konkurencji solistek. Uczestniczka igrzysk olimpijskich (2018), wicemistrzyni czterech kontynentów (2019), trzykrotna mistrzyni Kazachstanu (2015–2017).

Życie prywatne 
Tursynbajewa urodziła się i dorastała w Moskwie, ale jej rodzina pochodzi z Kazachstanu. Jej starszy brat Timur Tursynbajew (ur. 1998) był łyżwiarzem figurowym i dwukrotnym mistrzem Kazachstanu, lecz musiał przerwać karierę z powodu kontuzji. Elizabet jest profesjonalną skrzypaczką i gra na fortepianie dlatego początkowo traktowała łyżwiarstwo figurowe jako hobby, a swój talent muzyczny rozwijała uczęszczając do szkoły muzycznej w Moskwie.

Kariera 
Elizabet Tursynbajewa, idąc w ślady starszego brata, rozpoczynała karierę łyżwiarską w rosyjskiej drużynie narodowej i klubie Moskwicz Moskwa pod okiem trenerów: Natalji Dubnickiej i Aleksandra Szubina. Od sezonu 2011/2012 trenowała w CSKA Moskwa u Jeleny Bujanowej i Swietłany Sokołowskiej. Po zajęciu 13. miejsca w mistrzostwach Rosji 2013 w kategorii juniorów jej rodzina zdecydowała, że Tursynbajewa powinna reprezentować Kazachstan, czyli kraj z którego pochodzi. W momencie zmiany barw narodowych przez Tursynbajewą, jej dotychczasowi trenerzy skoncentrowali się na pracy z łyżwiarzami reprezentującymi Rosję pozostawiając ją bez odpowiedniej bazy szkoleniowej. Tursynbajewa została oficjalnie wykluczona z rosyjskiej kadry w sezonie 2013/2014.

W 2014 roku Tursynbajewa wysłała list i filmy swoich występów do kanadyjskiego trenera Briana Orsera z prośbą o przyjęcie do jego szkoły łyżwiarskiej w Toronto. Orser odpowiedział twierdząco i został jej trenerem. Jednak po czterech miesiącach bez oficjalnego trenera przeszkodą w wyjeździe do Kanady okazał się brak wizy. Od września 2014 Tursynbajewa trenowała na moskiewskim lodowisku w galerii handlowej z pomocą matki, która w żaden sposób nie jest związana z łyżwiarstwem figurowym. W sezonie 2014/2015 Orser pomagał jej jedynie na zawodach, zaś do Kanady Tursynbajewa wyjechała w kwietniu 2015. 

W czerwcu 2018 roku Tursynbajewa wróciła do Moskwy i poprzedniej trenerki Eteri Tutberidze.

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Kazachscy łyżwiarze figurowi
Kazachscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2019
Rosyjscy łyżwiarze figurowi
Ludzie urodzeni w Moskwie
Urodzeni w 2000